Марко Поло (фильм) может означать:
 Марко Поло (фильм, 1962) — фильм 1962 года с Рори Кэлхуном, режиссёр Пьеро Пьеротти.
 Марко Поло (фильм, 1975) — фильм 1975 года, режиссёр Чжан Чэ.
 Марко Поло (телесериал, 1982) (англ.) — телесериал 1982 года, режиссёр Джулиано Монтальдо.
 Марко Поло (фильм, 2007) — фильм 2007 года, режиссёр Кевин Коннор.
 Марко Поло (телесериал, 2014) — исторический телесериал 2014 года.